Nancy Sullivan, el nombre puede hacer referencia ha:

 Nancy Sullivan (-2015), politóloga y antropóloga estadounidense.
 Nancy Sullivan (1969-), actriz, presentadora y guionista estadounidense.
 Nancy Sullivan (1949-), maestra y política estadounidense.